Мардарије Ускоковић се може односити на:
 Мардарије Ускоковић, православни митрополит цетињски (1637 — 1659) и од 1640. унијата
 Мардарије Ускоковић, први српски владика у Америци, америчко-канадски, светац СПЦ